

Cinema 
 All's Well That Ends Well – film del 1906 diretto da Alf Collins
 All's Well That Ends Well – film del 1914 diretto da Carl Gregory
 All's Well That Ends Well – film del 2012 diretto da John Dove

Musica 
 All's Well That Ends Well – album dal vivo dei Man del 1977
 All's Well That Ends Well – album dei Chiodos del 2005
 All's Well That Ends Well – album di Steve Lukather del 2010

Teatro 
 Tutto è bene quel che finisce bene (All's Well That Ends Well) – commedia di William Shakespeare

Pagine correlate 
 Tutto è bene quel che finisce bene (disambigua)